Сезон НБА 1975/1976 — стал 30-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в шести играх команду «Финикс Санз».

На драфте НБА 1975 года под первым номером клубом «Атланта Хокс» был выбран атакующий защитник Дэвид Томпсон из университета штата Северная Каролина. Под 6-м номером на том драфте был выбран Лайнел Холлинз, а под 23-м — Уорлд Би Фри.

Последний сезон, в котором в плей-офф выходили 10 команд. Со следующего года, в результате слияния НБА и АБА и увеличения количества команд в ассоциации, в плей-офф стали выходить 12 команд.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Карим Абдул-Джаббар, Лос-Анджелес Лейкерс
 Самый ценный игрок финала: Джо Джо Уайт, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Элван Адамс, Финикс Санз
 Тренер года: Билл Фитч, Кливленд Кавальерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Рик Бэрри
 Ф Джордж Макгиннис
 Ц Карим Абдул-Джаббар
 З Нейт Арчибальд
 З Пит Маравич

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Элвин Хейз
 Ф Джон Хавличек
 Ц Дейв Коуэнс
 З Рэнди Смит
 З Фил Смит

 Сборная новичков НБА
 Элван Адамс
 Гас Уильямс
 Джо Мериуэзер
 Джон Шумейт
 Лайнел Холлинз

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Пол Сайлас
 Джон Хавличек
 Дейв Коуэнс
 Норм Ван Лир
 Слик Уоттс

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Джим Брюэр
 Джамал Уилкс
 Карим Абдул-Джаббар
 Джим Климонс
 Фил Смит

Комментарии

Ссылки 
 1975-76 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1975/1976